Кауша́нский райо́н (, Район Каушаны) — административно-территориальная единица Республики Молдова.

География 
Район расположен в юго-восточной части страны, граничит с Новоаненским, Яловенским, Чимишлийским и Штефан-Водским районами, а также с г. Бендеры и Слободзейским районом, входящими в состав непризнанного Приднестровья и с Украиной.

История 
Как и большинство районов Молдавской ССР, образован 11 ноября 1940 года с центром в городе Кэушень. До 16 октября 1949 года находился в составе Бендерского уезда, после упразднения уездного деления перешёл в непосредственное республиканское подчинение.

С 31 января 1952 года по 15 июня 1953 года район входил в состав Тираспольского округа, после упразднения окружного деления вновь перешёл в непосредственное республиканское подчинение.

9 января 1956 года в состав Каушанского района полностью передана территория упраздняемого Волонтировского района, а 31 октября 1957 года также меньшая часть территории упраздняемого Кайнарского района..

В июне 1959 года в состав Каушанского района полностью передана территория упраздняемого Олонештского района.

30 марта 1962 года в Каушанский район передана почти половина территории упраздняемого Бендерского района.

23 декабря 1964 года из части территории Каушанского района образован Суворовский район, фактически состоящий из территорий бывших Волонтировского и Олонештского районов.

13 августа 1985 года восстановлен Кайнарский (Думбравенский) район, в его состав переданы все ранее принадлежавшие ему территории.

С 1999 года по 2002 год, в рамках проводимой административной реформы, район являлся частью Бендерского уезда. После упразднения уездного деления, район вновь стал самостоятельной административной единицей. Тогда же в состав Каушанского района передана часть территории вновь упраздняемого Кайнарского района.

Населённые пункты

Население

Достопримечательности 
 В селе Заим находится дом-музей поэта Алексея Матеевича.
 Траянов Вал в сёлах Копанка и Киркаешты.

Известные уроженцы района 

 Лев Беринский — еврейский поэт. Родился в г. Каушаны.
 Сергей Беринский — российский композитор. Родился в г. Каушаны.
 Яков Копанский — молдавский историк. Родился в г. Каушаны.
 Григоре Григориу — молдавский киноактёр. Родился в г. Каушаны.
 Вячеслав Платон — Депутат парламента (2009-2010). Молдавский бизнесмен. Родился в г. Каушаны.
 Алексей Матеевич — Молдавский поэт и переводчик. Родился в с. Кайнары. Детство провёл в с. Заиме.
 Петру Кэраре (1935—2019) — молдавский поэт, писатель, публицист, драматург. Родился и вырос в с. Заиме.
 Пантелеймон Ерхан — бессарабский политик, глава первого Правительства Молдавской Демократической Республики.

Примечания

Ссылки 

Районы Молдавии
Районы Молдавской ССР